Флаг Иле́кского района — официальный символ Илекского муниципального района Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 8 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 3473.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры герба района: синюю раздваивающуюся полосу, упирающуюся в нижний край и в боковые стороны полотнища и воспроизведённую по верхней границе полосы каменную стену с башнями жёлтого цвета; верх полотнища между стенами заполнен красным».

Обоснование символики 
Флаг Илекского района разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и культурные особенности района.

Илекская земля имеет богатейшую интересную историю. Люди здесь появились около восьми тысяч лет назад, как только земля освободилась от ледника. Одним из известнейших памятников культуры мирового значения стали Филипповские курганы. Неслучайно территория современного Илекского района всегда привлекала людей. Расположенный при слиянии рек Урал и Илек район находится сразу в двух частях света: левобережье Урала в Азии, а правобережье — в Европе. На флаге слияние двух рек отражено геральдической фигурой — синим вилообразным крестом. Синий цвет — символ водных просторов и чистого неба также символизирует честь, благородство, возвышенность устремлений.

В начале XVIII века для защиты восточных границ государства от набегов ногайцев и других кочевых народов создаётся укреплённая линия по реке Яику (старое название Урала). 5 февраля 1737 года Яицкие казаки получили Высочайшее разрешение Анны Иоанновны на строительство в устье Илека крепости. Летом этого же года была утверждена станица, названная Илекским городком. Позже была создана Новоилецкая пограничная линия с целым рядом форпостов по реке Илек. Сегодня бывшая «Новоилецкая защита» снова стала государственной границей — с Республикой Казахстан. Жёлтая (золотая) стена — крепость на флаге района — отражает доблесть местного населения, свято выполняющего свой долг по охране границы вот уже несколько столетий. Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты — усиливает пограничную символику флага.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, плодородия, богатства, стабильности и солнечного тепла — символизирует на флаге сельскохозяйственную направленность экономики района.

Примечания 

Флаги с изображением крепости